Die 3. U-16-Fußball-Europameisterschaft wurde in der Zeit vom 17. bis 26. Mai 1985 in Ungarn ausgetragen. Sieger wurde die Sowjetunion durch einen 4:0-Sieg über Griechenland. Die DDR belegte den vierten Platz, während die Bundesrepublik bereits nach der Vorrunde ausschied. Zum ersten Mal fand das Turnier mit 16 Mannschaften statt.

Qualifikation 
An der Qualifikation nahmen diesmal nur 23 Nationen teil, diese wurden auf insgesamt 10 Gruppen verteilt, wobei teilweise geografische Gesichtspunkte berücksichtigt wurden. Es gab 3 Gruppen mit drei Teilnehmern und 7 Gruppen mit lediglich zwei Teilnehmern. Alle zehn Gruppensieger waren für die Endrunde qualifiziert. Dazu kamen die drei Zweitplatzierten der Dreiergruppen, sowie Norwegen und Bulgarien, deren Gegner nicht antraten und natürlich der Gastgeber Ungarn, der sich erstmals nicht für die Endrunde qualifizieren musste.

Qualifikationsgruppen

Gruppe 1 
 
 

Abschlusstabelle

|}

Gruppe 2 
 
 

Abschlusstabelle

|}

Gruppe 3 
 
 

Abschlusstabelle

|}

Gruppe 4 
 
 
 

Abschlusstabelle

|}

Gruppe 5 
 
 

Abschlusstabelle

|}

Gruppe 6 
 
 

Abschlusstabelle

|}

Gruppe 7 
 
 
 

Abschlusstabelle

|}

Gruppe 8 
 
 
 

Abschlusstabelle

|}

Gruppe 9 
 
 

Abschlusstabelle

|}

Gruppe 10 
 
 

Abschlusstabelle

|}

Modus 
Die 16 qualifizierten Mannschaften wurden auf vier Gruppen zu je vier Mannschaften aufgeteilt. Innerhalb der Gruppen spielte jede Mannschaft einmal gegen jede andere. Die Gruppensieger erreichten das Halbfinale. Die Halbfinalsieger erreichten das Finale, die Halbfinalverlierer spielten um Platz drei.

Teilnehmer 
Am Turnier nahmen folgende Mannschaften teil:

Mannschaften aus dem deutschsprachigen Raum 

 Trainer: Frank Engel

Austragungsorte 
Gespielt wurde in den Städten Budapest, Győr, Hódmezővásárhely, Jászberény, Kapuvár, Karcag, Keszthely, Kunhegyes, Mezőtúr, Mosonmagyaróvár, Nagykanizsa, Szeged, Szolnok und Zalaegerszeg.

Vorrunde

Gruppe A 

|}

|}

Gruppe B 

|}

|}

Gruppe C 

|}

|}

Gruppe D 

|}

|}

Finalrunde 

1 Sieg im Elfmeterschießen

Die Nationalmannschaft der  wurde somit zum ersten Mal Fußball-Europameister der U16/U17-Junioren. Sie war damit auch die erste Mannschaft, die diesen Erfolg auf fremden Boden erzielen konnte.

Die Siegerelf: Harin – Kaszumow, Baltuskinas, Bednij (Piszkunow), Kulumbekow – Litvinyenko, Kobeljow, Mjaszyikow, Revisvili (Markoszjan) – Mikashavidze, Pancsulija

Pancsulija (2×), Kobeljow und Kaszumow erzielten die Tore.

Einzelnachweise 

1985
Fußballveranstaltung 1985
Fußball (Ungarn)
Sportveranstaltung in Ungarn